Сергей Кириенко: Кириенко, Сергей Владиленович (род. 1962) — российский государственный и политический деятель.
 Кириенко, Сергей Георгиевич (1957—2009) — советский и украинский футболист.